El término Canoas, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Canoas (Brasil), municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul de Brasil.
 Canoas (Costa Rica), distrito en el cantón de Corredores de la provincia de Puntarenas en Costa Rica.
 Paso Canoas, ciudad internacional fronteriza compartida entre Costa Rica y Panamá.